Die Saison 1992/93 war die 33. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Nijmegen Tigers.

Modus 

Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Dort spielten sie die Platzierungen für die Playoffs aus, in denen der Meister ausgespielt wurde. Je nach Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften zwischen einem und vier Bonuspunkten für die zweite Saisonphase. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Zweite Saisonphase 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei tysctrappers.nl (englisch)

1992
Eishockeysaison 1992/93